Аладдин (саундтрек):
 «Аладдин (саундтрек, 1992)» —  саундтрек мультфильма 1992 года.
 «Аладдин (саундтрек, 2019)» —  саундтрек фильма 2019 года.